Пульгасари:

 Пульгасари — в поздней корейской мифологии легендарное животное с туловищем медведя, хоботом слона, глазами буйвола, хвостом коровы и лапами тигра.
 Пульгасари — фильм южнокорейского режиссёра Син Сан Ока, снятый им в КНДР в 1985 году.